Habte ist der Familienname folgender Personen:

 Aklilu Habte-Wold (1912–1974), äthiopischer Politiker
 Asmeron Habte (* 1983), deutscher Fußballspieler
 Awet Habte (* 1997), eritreischer Leichtathlet